La División de Honor de fútbol sala 1992-93 fue la 4ª edición de la División de Honor de fútbol sala en España. Se disputó en dos rondas, la primera formada por tres grupos con 8 equipos en cada uno, y la segunda con dos grupos para disputar el título y otros dos para disputar el descenso.

Temporada regular

1ª ronda

Grupo A

Grupo B

Grupo C

2ª ronda

Grupo par por el título

Grupo impar por el título

Grupo par por la permanencia

Grupo impar por la permanencia

Playoff

Enlaces externos 
Temporada 1992–93 en lnfs.es

Fútbol en España en 1992
Fútbol en España en 1993
Fútbol sala en 1992
Fútbol sala en 1993
Anexos:Ediciones de la Liga Nacional de Fútbol Sala